

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, les Argonautes forment un groupe de héros, compagnons de Jason dans la recherche de la Toison d'or.

Biologie 
 L'argonaute est un mollusque de la classe des céphalopodes.
 Argonaute est une famille de protéines.

Arts 
 L'Argonaute (1983-1989) est un magazine de vulgarisation scientifique pour les jeunes.
 Les Argonautes sont un groupe littéraire symboliste russe créé par Andreï Biély (1903-1910) (Аргонавты (литературная группа)).
 Les Argonautes est une symphonie d'Augusta Holmès.
 Les Argonautes est une série télévisée québécoise diffusée de 2013 à 2017.
 Les Argonautes est un livre de Maggie Nelson publié en 2015.

Sport 
 Les Argonauts sont une franchise de football canadien de la ville de Toronto.
 Les Argonauts sont le club omnisports de l' aux États-Unis.
 Les Argonautes sont le club de football américain de la ville d'Aix-en-Provence.

Noms d'entreprises 
 Argonaut Games est une ancienne société de développement de jeux vidéo (1982-2004).

Noms de bateaux 
 Plusieurs bateaux français ont porté le nom d.

Gentilé 
 Les « Argonautes » sont les habitants de la commune française d'Argonay, en Haute-Savoie.

Voir aussi 
 La Tour des Argonautes est un monument de Reims.
 , plusieurs sous-marins de la Regia Marina (Marine royale italienne)